Les Yao sont un peuple de Chine et du Sud-Est asiatique.
 Les Yao ou Wayao sont un peuple d’Afrique orientale.